Барухово:

 Барухово — деревня в гмине Барухово Влоцлавского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера Польши.
 Барухово — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.